

Patronyme 

 Bernard Valiquette, un éditeur québécois né en 1913
 Gilles Valiquette (né en 1952), auteur, compositeur et chanteur québécois ;
 Valiquette, le  album studio de Gilles Valiquette, sorti en 1979 ;
  (né en 1954), joueur de hockey sur glace canadien retraité ;
 , femme politique américaine née en 1924
 , commentateur canadien née en 1973
 Stephen "Steve" Valiquette (né en 1977), joueur de hockey sur glace canadien.